Orc - criatura fantástica humanoide, forte e de aspecto monstruoso
Orc (RPG)
Orc (Tolkien)
Orc (Warcraft)
Orc (Tibia)

Veja também 
Orco

Desambiguação